Vladimir Borisovič Antipov (), ruski hokejist, * 14. januar 1978, Apatiti, Sovjetska zveza.

Antipov je kariero začel pri klubu Lokomotiva Jaroslavelj v ruski ligi, za katerega je odigral devet sezon. Leta 1996 je bil kot skupno 103. izbran na NHL naboru s strani kluba Toronto Maple Leafs, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral. Ob koncu kariere je igral v ligi KHL za klube Salavat Julajev Ufa, Traktor Čeljabinsk in Severstal Čerepovec. V sezonah 2001/02, 2002/03 in 2007/08 je osvojil naslov ruskega državnega prvaka, v sezoni 2010/11 pa Gagarinov pokal za zmago v ligi KHL.

Za rusko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Rusija
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 96/97
|
| 27
| 6
| 4
| 10
|
| 22
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 97/98
|
| 41
| 9
| 3
| 12
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska 2. liga
| 98/99
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 98/99
|
| 42
| 7
| 13
| 20
|
| 30
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|-
| South Carolina Stingrays
| ECHL
| 99/00
|
| 4
| 0
| 4
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 99/00
|
| 45
| 6
| 7
| 13
| 0
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 99/00
|
| 16
| 3
| 3
| 6
|
| 18
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 00/01
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 00/01
|
| 22
| 5
| 4
| 9
|
| 44
|
| 11
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 01/02
|
| 50
| 8
| 12
| 20
| +20
| 48
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| +2
| 14
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 02/03
|
| 50
| 14
| 15
| 29
| +25
| 42
|
| 10
| 4
| 3
| 7
| +3
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 03/04
|
| 50
| 13
| 12
| 25
| -4
| 32
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 04/05
|
| 58
| 18
| 22
| 40
| +15
| 65
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 05/06
|
| 44
| 14
| 19
| 33
| +2
| 20
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| -2
| 10
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 06/07
|
| 53
| 21
| 22
| 43
| +16
| 32
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 0
| 0
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 07/08
|
| 50
| 14
| 15
| 29
| +10
| 70
|
| 16
| 5
| 2
| 7
| +3
| 18
|-
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 08/09
|
| 49
| 20
| 15
| 35
| +10
| 26
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 09/10
|
| 56
| 11
| 20
| 31
| +13
| 45
|
| 15
| 4
| 3
| 7
| +1
| 27
|-
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 10/11
|
| 49
| 11
| 14
| 25
| +9
| 22
|
| 18
| 3
| 1
| 4
| +2
| 6
|-
| Traktor Čeljabinsk
| KHL
| 11/12
|
| 54
| 10
| 17
| 27
| 9
| 14
|
| 10
| 7
| 1
| 8
| -1
| 2
|-
| Traktor Čeljabinsk
| KHL
| 12/13
|
| 43
| 8
| 10
| 18
| +8
| 12
|
| 25
| 3
| 7
| 10
| +3
| 2
|-
| Severstal Čerepovec
| KHL
| 13/14
|
| 34
| 4
| 8
| 12
| -18
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 658
| bgcolor="#7FFF00" | 170
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | 353
| bgcolor="#7FFF00" | +98
| bgcolor="#7FFF00" | 536
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 72
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti South Carolina Stingrays
Hokejisti St. John's Maple Leafs
Hokejisti Long Beach Ice Dogs‎
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Severstal Čerepovec